Samuel Huntington kan syfta på:

* Samuel Huntington (politiker) (1731–1796), amerikansk jurist och politiker, guvernör i Connecticut
 Samuel H. Huntington (1765–1817), amerikansk jurist och politiker, guvernör i Ohio
 Samuel P. Huntington (1927–2008), amerikansk statsvetare

Se även 

 Sam Huntington (född 1982), amerikansk skådespelare